David Bosa (Trente, 28 april 1992) is een Italiaans langebaanschaatser die zich heeft gespecialiseerd op de korte afstanden. Op de Olympische Spelen van 2014 werd hij 31ste op de 500 meter. Hierna kreeg Bosa een zwaar motorongeluk waarbij hij zijn lever scheurde. Na drie weken behandeld te zijn in het ziekenhuis kwam hij sterk terug.

Persoonlijke records

Resultaten 

Italiaans langebaanschaatser
Italiaans olympisch deelnemer